Joseph Sullivan je jméno a příjmení více osob:

 Joseph Sullivan (lední hokejista) (1901–1988) – kanadský lední hokejista
 Joseph Sullivan (veslař) (* 1987) – novozélandský veslař